Erasmus er et drengenavn, der stammer fra græsk og betyder "elskværdig". Det er nu om stunder yderst sjældent i Danmark i modsætning til det afledte Rasmus.

Kendte personer med navnet
Sankt Erasmus, katolsk martyr fra omkring år 300.
Erasmus af Rotterdam, hollandsk humanist.
Johannes Erasmus Iversen, dansk koncertarrangør.
Peter Erasmus Lange-Müller, dansk komponist.
Peter Erasmus Müller, dansk biskop, sprogmand og historiker.

Navnet anvendt i fiktion
Erasmus Montanus er et af Ludvig Holbergs mest kendte skuespil.

Andre anvendelser
ERASMUS er et uddannelsesprogram under EU.

Drengenavne